El Telecabina Panorámico del Mont-Blanc, (Télecabine Panoramic Mont-Blanc en francés), antiguamente denominado Telecabina del Valle Blanco, (Télécabine de la Vallée Blanche), es un telecabina con un comportamiento técnicamente asimilable al de un teleférico, ya que cuenta con un cable portante fijo y un cable tractor, que realiza un recorrido aéreo de 5.093 metros en un tiempo de aproximadamente 30 minutos, sobre el Valle Blanco del Mont Blanc, y el Glaciar du Géant. El telecabina une L'Aiguille du Midi, situada en Francia desde la altitud de 3.778 metros, con la Punta Helbronner, situada en la frontera entre Francia e Italia, a una altitud de 3.466 metros.

A lo largo del recorrido, el telecabina sobrevuela numerosos seracs y grietas del glaciar. Durante el mismo, se realizan un total de cinco paradas, que duran el tiempo necesario para que el pasaje suba y baje del telecabina en las dos estaciones.

El trayecto se subdivide en tres tramos. El primero, de 1.684 metros, se apoya en una subestación situada sobre el Gros Rognon, a partir de la cual la trayectoria vira entre 7.º y 9.º a la derecha. Desde este punto, atraviesa el Glaciar du Géant a lo largo de 2.831 metros, hasta alcanzar el Col des Flambeaux, punto en el que el telecabina se atraviesa un apoyo suspendido formado por cables que a su vez quedan anclados en dos picos laterales. El tramo final hasta alcanzar la Punta Helbronner, a 3.466 metros de altitud, tiene una longitud de 447 metros.

Referencias externas 
 Página oficial de la compañía explotadora del telecabina, Compagnie du Mont Blanc
 Descripción del Valle Blanco en www.massif-mont-blanc.com
 Artículo completo en www.remontees-mecaniques.net (en francés)

Teleféricos en Francia
Infraestructuras de Francia de los años 1950
Instalaciones deportivas de Francia del siglo XX
Infraestructuras de la región de Auvernia-Ródano-Alpes
Alpes
Alta Saboya
Arquitectura de 1957
Francia en 1957